Brick by Brick – album di Iggy Pop del 1990
Brick by Brick – singolo degli Arctic Monkeys del 2011
Brick by Brick – canzone di Katy Perry contenuta nell'album MTV Unplugged